Sulgenbach steht für:
 Sulgenbach (Berner Quartier), Quartier der Stadt Bern
 Sulgenbach (Gewässer), Bach auf dem Gebiet der Schweizer Gemeinden Köniz und Bern